Paul Zoll ist der Name folgender Personen:

* Paul Zoll (Komponist) (1907–1978), deutscher Komponist
 Paul Maurice Zoll (1911–1999), US-amerikanischer Kardiologe